Виктор Ульман (; , Тешен,  [ныне , Польша] — , Освенцим) — австрийский и чешский  еврейского происхождения.

Биография 
Родился в принявшей католичество еврейской семье кадрового военного. В 1909 году семья переехала в Вену. Изучал право в Венском университете (среди его преподавателей был Вильгельм Иерузалем), брал уроки музыки у Йозефа Польнауэра — ученика Шёнберга, сблизился с шёнберговским кругом.

В 1919 году переехал в Прагу и по рекомендации Шёнберга поступил под начало композитора Александра Цемлинского в Новый немецкий театр, где прослужил в должности капельмейстера с 1922 по 1927 год; затем на непродолжительное время возглавил оперный театр в городе Усти-над-Лабем, но быстро вышел в отставку из-за чрезмерной для небольшого городка радикальности репертуара.

В 1929—1931 годах был дирижёром в Цюрихе, увлекся антропософией, открыл антропософскую книжную лавку «Новалис» в Штутгарте, в 1931 году вступил в антропософское общество Чехословакии. В 1933 году магазин разорился, Ульман с семьёй вернулся в Прагу.

8 сентября 1942 года вместе с третьей женой и сыном от первого брака Ульман был депортирован в лагерь Терезиенштадт, где в течение двух лет сочинял и выступал с концертами в музыкальном театре. 16 октября 1944 года его вместе с женой перевезли в Освенцим, где через два дня умертвили в газовой камере.

Творчество 
В музыке испытал влияние Шёнберга и Альбана Берга, после 1935 года пришёл к собственной экспрессивной манере; в целом ему принадлежат свыше 40 сочинений. В 1990-х годах сочинения Ульмана, в том числе оперы «Падение Антихриста», «Песнь о любви и смерти», «Император Атлантиды», активно исполняются в Австрии, ФРГ, Чехии, Великобритании, США.

Примечания

Избранные произведения 
 Drei Männerchöre a cappella (1919)
 Lieder mit Orchester (1921)
 Abendlied für Chor, Soli und Orchester (1922)
 Musik zu einem Märchenspiel (1922)
 Sieben Lieder mit Klavier (1923)
 Streichquartett (1923)
 Sieben Lieder mit Kammerorchester (1924)
 Symphonische Phantasie (1924)
 Bühnenmusik zu «Der Kreidekreis» (1925, по Клабунду)
 Variationen und Doppelfuge über ein kleines Klavierstück von Schönberg (1925)
 Trio für Holzbläser (1926)
 Концерт для оркестра (1928, также известен под названиями Симфониетта и Симфония №1)
 Sieben kleine Serenaden für Gesang und 12 Instrumente (1929)
 Peer Gynt (1927—1929, опера, по Ибсену)
 2. Streichquartett (1935)
 Elegien für Sopran und Orchester (1935)
 Der Sturz des Antichrist. Bühnenweihefestspiel in 3 Akten (1935, опера)
 1. Klaviersonate (1936)
 Chinesische Melodramen (1936)
 Huttens letzte Tage, lyrische Symphonie für Tenor, Bariton und Orchester (1936—1937)
 Missa symphonica für Chor, Soli, Orchester und Orgel (1936)
 Drei Chöre a cappella (1936)
 Oster-Kantate für gemischten kleinen Chor und 6 Instrumente (1936)
 Sonate für Viertelton-Klarinette und Viertelton-Klavier (1936)
 Sechs Lieder für Sopran und Klavier (1937)
 Lieder (1937, на стихи Гёте, Новалиса, Карла Крауса)
 2. Klaviersonate (1938—1939)
 Geistliche Lieder für hohe Stimme und Klavier (1939—1940)
 Kinderlieder (1939—1940).
 Der Gott und die Bajadere für Bariton und Klavier (1940, на стихи Гёте)
 Slawische Rhapsodie für Orchester und obligates Saxophon (1939—1940)
 Klavierkonzert (1939)
 Fünf Liebeslieder für Sopran und Klavier (1939)
 Lieder des Prinzen Vogelfrei (1940, на стихи Ницше)
 3. Klaviersonate (1940)
 Drei Sonette aus dem Portugiesischen für Sopran und Klavier (1940, на стихи Рильке)
 Liederbuch für Baß und Klavier (1940, на стихи Хафиза)
 Krieg. Kantate für Bariton (1940)
 Die Heimkehr des Odysseus (1940—1941, опера)
 Six Sonnets für Sopran und Klavier (1941, на стихи Луизы Лабе)
 Sechs Gesänge für Alt oder Bariton und Klavier (1941)
 Der zerbrochene Krug (1941—1942, опера, по Клейсту)
 Drei Lieder für Bariton und Klavier (1942)
 4. Klaviersonate (1941)
 Sonate für Violine und Klavier
 Konzertarie (1942, на стихи Гёте).
 Drei Lieder für Bariton (1942)
 3. Streichquartett (1943)
 Herbst für Sopran und Streichtrio (1943, на стихи Тракля)
 Lieder der Tröstung für tiefe Stimme und Streichtrio (1943)
 Zehn jiddische und hebräische Chöre (1943)
 Bühnenmusik zu einem Francois-Villon-Spiel (1943)
 Wendla im Garten für Singstimme und Klavier (1943, по Ведекинду)
 5. Klaviersonate (1943)
 Hölderlin-Lieder für Singstimme und Klavier (1943—1944)
 Immer inmitten. Kantate für Mezzo-Sopran und Klavier (1943)
 6. Klaviersonate (1943)
 Der Mensch und sein Tag. 12 Lieder für Singstimme und Klavier (1943)
 Chansons des enfants francaises für Stimme und Klavier (1943)
 Drei chinesische Lieder für Singstimme und Klavier (1943)
 Император Атлантиды, или Смерть отрекается ( (1943—1944, опера)
 Don Quixote. Ouverture für Klavier (1943)
 Drei jiddische Lieder für Singstimme und Klavier (1944)
 Die Weise von Liebe und Tod. 12 Stücke für Sprecher und Orchester oder Klavier (1944, по Рильке)
 7. Klaviersonate (1944); авторское название — Theresienstadt Sketchbook; в оркестровке Бернарда Вульфа (:en:Bernhard Wulf) исполняется как Симфония №2
 Abendphantasie für Singstimme und Klavier (1944, по Гёльдерлину)
 Drei hebräische Knaben-Chöre (1944)

Ульман о музыке 
 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt/ Viktor Ullmann. Mit einem Geleitw. von Thomas Mandl. Hrsg. und kommentiert von Ingo Schultz. Hamburg: Von Bockel, 1993.

Литература о композиторе 
 Karas J. Music in Terezín 1941—1945. — New York: Beaufort Books, 1985.
 Hans-Günter Klein (Hrsg.) Viktor Ullmann — Materialien. — Hamburg, 1997. — ISBN 3-928770-40-3.
 Viktor Ullmann. 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt. / Hrsg. und kommentiert von Ingo Schultz. — ISBN 3-928770-08-X.
 Schultz I. Verlorene Werke Viktor Ullmanns im Spiegel zeitgenössischer Presseberichte. — ISBN 3-928770-10-1.
 Schultz I. «Leben, wo alles Musische im Gegensatz zur Umwelt steht». Viktor Ullmann zum 100. Geburtstag. / NOVALIS. — Nr. 12/1, Schaffhausen 1997.
 Viktor Ullmann — Die Referate des Symposions anläßlich des 50. Todestages. 14.-16. Oktober 1994 in Dornach. — Hamburg, 1996.
 Schultz I. Verlorene Werke Viktor Ullmanns im Spiegel zeitgenössischer Presseberichte: Bibliographische Studien zum Prager Musikleben in den zwanziger Jahren. — Hamburg: Von Bockel, 1994.
 Viktor Ullmann: Materialien. / Hrsg. von Hans-Günter Klein. — Hamburg: Von Bockel, 1995.
 «Spuren zu Viktor Ullmann» mit Beiträgen von Viktor Ullmann, Herbert Thomas Mandl, Dzevad Karahasan, Ingo Schultz und Herbert Gantschacher. / Hrsg. ARBOS — Gesellschaft für Musik und Theater. — Wien: edition selene 1998. — ISBN 3-85266-093-9.
 Viktor Ullmann: Beiträge, Programme, Dokumente, Materialien / Red. Christian Eisert, Ulrich Prinz. — Kassel a.o.: Bärenreiter, 1998.
 Initiative Hans Krása, Verein der Freunde und Förderer der Theresienstädter Initiative e.V. (Hrsg.): Komponisten in Theresienstadt. 2. Auflage. — Hamburg 2001. — ISBN 3-00-005164-3.
 Naegele, Verena. Viktor Ullmann. Komponieren in verlorener Zeit. — Köln: Dittrich, 2002. — ISBN 3-920862-40-6.
 Herbert Thomas Mandl. «Spuren nach Theresienstadt» (über Theresienstadt und Viktor Ullmann). DVD. ARBOS Wien-Salzburg-Klagenfurt, 2007.
 Erich Heyduck / Herbert Gantschacher Viktor Ullmann — Weg an die Front 1917. — DVD. ARBOS Wien-Salzburg-Klagenfurt, 2007.
 Калужский М. Репрессированная музыка. — : Издательский дом «Классика-XXI», 2007.
 Herbert Gantschacher Viktor Ullmann — Zeuge und Opfer der Apokalypse / Witness and Victim of the Apocalypse / Testimone e vittima dell’Apocalisse / Svědek a oběť apokalypsy / Prič in žrtev apokalipse. ARBOS-Edition, Arnoldstein- Klagenfurt — Salzburg — Vienna — Prora — Prague 2015, ISBN 978-3-9503173-3-6
 Герберт Ганчахер Виктор Ульман — Свидетель и жертва апокалипсиса «Культ-информ-пресс» Санкт-Петербург 2016, ISBN 978-5-8392-0625-0

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Умершие в концлагере Освенцим
Академические музыканты Чехии
Заключённые концлагеря Терезин
Жертвы Холокоста
Антропософы